Atherion är ett släkte av fiskar. Atherion ingår i familjen silversidefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidefiskar
Atherion